Oberesch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Oberesch (Rehlingen-Siersburg), Ortsteil von Rehlingen-Siersburg, Saarland
 Oberesch (Gemeinde Hallwang), Dorf bei Hallwang, Salzburger Land

Siehe auch: 
 Esch, Unteresch